El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2010 va ser la divuitena, i darrera, cursa de la temporada 2010 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 5 al 7 de novembre de 2010.

MotoGP

Moto2

125 cc

Referències 
 

Valenciana
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme